Ollis ist der Familienname der folgenden Personen:
 William David Ollis (1924–1999), britischer Chemiker und Hochschullehrer
 Terry Ollis (* 1952), britischer Rockmusiker
 Ian Ollis (* 1970), südafrikanischer Politiker